Georg zu Mecklenburg ist der Name folgender Personen:
 Georg zu Mecklenburg (1528–1552), deutscher Heerführer
 Georg zu Mecklenburg (1748–1785), österreichischer Generalmajor
 Georg zu Mecklenburg (1824–1876), deutscher Adliger und russischer General
 Georg Herzog zu Mecklenburg (1899–1963), Herzog zu Mecklenburg und Graf von Carlow
 Georg Alexander zu Mecklenburg (1859–1909), kaiserlich-russischer General 
 Georg Alexander Herzog zu Mecklenburg (1921–1996), deutscher Adliger

Siehe auch:
 Georg von Mecklenburg [-Strelitz] (1779–1860), Großherzog von Mecklenburg im Landesteil Mecklenburg-Strelitz, siehe Georg (Mecklenburg)